Radix (latin; radix "rod") har flere betydninger:

 Et talsystems grundtal kaldes radix.
 I anatomi har en spinalnerve to rødder, radix anterior og radix posterior.

Se også
 Radikal – indirekte afledt af radix